1925/26 was het 15de seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse.

I. Liga 

Kampioenenploeg Admira:Theodor Lohrmann (18), Heinrich Lebensaft (6) – Karl Blizenec (18), Johann Tandler (24) – Karl Schneider (22/1), Max Reiterer (18/2), Karl Geyer (17), Friedrich Briza (15/1), Walter Nausch (4), Willi Sefzik (1), Prohaska (2), Schröder (1) - Wilhelm Morocutti (22/2), Kálmán Konrád (23/10), Viktor Hierländer (22/22), Gustav Wieser (21/25), Matthias Sindelar (7/2), Josef Milnarik (13/7), Vanicek (9), Rohlicek (1) – Trainer: Gustav Lanzer, Jenő Konrád

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen

II. Liga

Landesliga 
 1. Wiener Neustädter SC werd kampioen van Niederösterreich
 In Oberösterreich werd dit seizoen geen kampioenschap gehouden.

Externe links 
 Saison 1925/26 austriasoccer.at
 Saison 1925/26 rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen